Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sarasota Clay Court Classic 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 29. bis 31. März 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Sarasota